Калачёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Калачёвское сельское поселение — входит в Киквидзенский район

Кемеровская область
 Калачёвское сельское поселение — входит в Прокопьевский район